Billy Goat Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Billy Goat Island (Georgia)
 Billy Goat Island (Canyon County, Idaho)
 Billy Goat Island (Malheur County, Idaho)
 Billy Goat Island (Oregon)